Nachweis steht für:
 allgemein die Darlegung oder Feststellung einer eindeutigen Richtigkeit
 Nachweis (Chemie), eine Methode der Analytischen Chemie
 Nachweispflicht in Gesetzen, vgl. Nachweisgesetz oder Nachweisverordnung

Siehe auch:
 Bestätigung
 Beweis